Пе́этер Эльмар-Йоханнесович Ту́львисте (; ) — советский и эстонский психолог и государственный деятель, член Эстонской академии наук. Почётный гражданин Тарту.

Образование 
Ученик А. Лурия. В 1969 году окончил факультет психологии МГУ имени Ломоносова, в 1975 году там же защитил кандидатскую диссертацию на тему «О социально-историческом развитии познавательных процессов: на материале зарубежных экспериментально-психологических исследований». В 1987 году защитил в МГУ им. Ломоносова докторскую диссертацию на тему «Культурно-историческое развитие вербального мышления».

Научно-преподавательская деятельность 
 1969—1971 гг. — инженер в Тартуском университете,
 1974—1975 гг. — преподаватель на кафедре логики и психологии Тартуского университета,
 1975—1978 гг. — старший преподаватель кафедры психологии Тартуского университета,
 1978—1988 гг. — доцент кафедры психологии Тартуского университета,
 1988—1992 гг. — профессор кафедры психологии Тартуского университета,
 1990—1991 гг. — преподавал в Университете Кларка в Вустере (штат Массачусетс, США),
 1991—1993 гг. — руководящий декан факультета философии Тартуского университета,
 1992 г. — преподавал в Институте германистики Гамбургского университета,
 1992—1993 гг. — научный проректор Тартуского университета,
 1993—1998 гг. — ректор Тартуского университета,
 1994—2004 гг. — вице-президент Эстонской академии наук,
 2002—2003 гг. — главный советник по науке и образованию Высшей военной школы Вооружённых сил Эстонии.

В Тартуском университете занимался фундаментальными и прикладными исследованиями по изучению различных аспектов культурной психологии.

В работе «Культурно-историческое развитие вербального мышления» (Таллин, 1988) противопоставлял культурную традицию и современную психологию, с её попытками экспериментального моделирования высших психических функций с помощью более элементарных, доступных для экспериментального изучения. Это и дало основания для остроумного замечания Тульвисте, что, в отличие от человека, у крыс нет ни культуры, ни истории. Как пишет автор, современная Выготскому экспериментальная психология преуспела потому, что она ограничивалась изучением «психических процессов, общих у крысы и у человека, а те процессы, которых у крысы нет и до сих пор плохо поддаются объяснению».

Политическая деятельность 
В 1980 году был одним из тех эстонских учёных и деятелей культуры, кто подписал «Открытое письмо из Эстонской ССР» (т. н. «Письмо сорока», в котором выражался протест против принудительного насаждения в республике русского языка.

В 1999—2001 — председатель Городского собрания Тарту и депутат Рийгикогу (парламента Эстонии) X созыва от партии Исамаалийт («Союз Отечества»).

В 2001 году выдвигался кандидатом на пост Президента Эстонии, но проиграл Арнольду Рюйтелю.

В 2007 году был избран в Рийгикогу XI созыва от партии Союз Отечества и Res Publica, созданной в 2006 году путём объединения Союза Отечества и партии Res Publica.

В Рийгикогу XI созыва является председателем парламентской группы «Эстония-Россия».

Общественная деятельность 
 Является членом исторической комиссии Тартуского университета.
 С 1998 года — член Общества эстонской литературы, в 1998—2005 — его председатель.
 Член Коллегии по наследию Уку Мазинга, занимающейся изучением, сохранением и распространением наследия этого эстонского теолога, поэта, фольклориста, философа и филолога.

Разное 
 17 июля 2003 года Пеэтер Тульвисте выступил на телеканале НТВ в программе Александа Гордона, выпуск которой был посвящён теме «Культура и мозг».

Награды и звания 
 Орден Полярной звезды I класса , 1995
 Гербовый знак Пярнумаа, 1997
 Орден Государственного герба IV класса, 1998
 Почётный доктор Воронежского государственного университета, 1998
 Орден за заслуги Тартуской дружины Союза обороны Эстонии, 1998
 Белый крест Союза обороны III класса, 2002
 Премия целевого фонда Тартуского университета Raefond, 2005
 Орден Государственного герба III класса, 2006
 Почётный профессор Варшавской медицинской академии

Научные труды 
 Mõtlemise muutumisest ajaloos, Tallinn 1984
 Rektoriraamat: artikleid, sõnavõtte, intervjuusid, Tartu 1998, ISBN 9985563360
 Ülikoolinaljad: tudengid, professorid ja teised, 2001, ISBN 9789985770221

Переводы на эстонский 
 Роберт Музиль, Kolm naist, 1972
 Альберт Швейцер, Aukartus elu ees, Loomingu raamatukogu 1972
 Ханс Магнус Энценсбергер, Luulet neile, kes luulet ei loe, Tallinn 1974
 М. Коул, С. Скрибнер, «Культура и мышление», 1977 (перевод на русский язык)
 Игорь Кон, Interdistsiplinaarne seksuoloogia, 1987

Литература о П. Тульвисте 
 Vademecum. Peeter Tulviste. Составитель Михкель Мутть Tartu, 2001, ISBN 9985770331

Примечания

Ссылки 
 Биография Пеэтера Тульвисте на сайте Эстонской академии наук
 Биография Пеэтера Тульвисте на сайте Рийгикогу
 Тульвисте прочитает в Нарве цикл лекций // Портал DZD.ee еженедельника «День за Днём», 04.05.2010
 Тульвисте: В Эстонии стоит регламентировать, какие награды можно принимать // Портал DZD.ee еженедельника «День за Днём», 25.10.2010
 Тульвисте: обеими руками за комиссию историков // DELFI, 11.11.2010

Психологи Эстонии
Психологи СССР
Преподаватели Тартуского университета
Члены Рийгикогу
Выпускники факультета психологии МГУ
Академики АН Эстонии
Ректоры Тартуского университета
Члены партии «Союз Отечества и Res Publica»
Почётные доктора Воронежского государственного университета
Почётные граждане Тарту
Депутаты Городского собрания Тарту
Похороненные на кладбище Раади